

Geografia 
Ubiratã — município do estado do Paraná, Brasil
Nova Ubiratã — município do estado de Mato Grosso, Brasil

Outros 
 Ubiratã Esporte Clube
 Ubiratan Esporte Clube
 Biratan — cartunista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos